Baureihe 261 bezeichnet folgende Diesellokomotiven:
 Von 1968 bis 1987 bei der Deutschen Bundesbahn die schwere Ausführung der DB-Baureihe V 60
 Ab 2010 bei der DB Cargo die Voith Gravita